«Астра» — серія супутників зв'язку.

В 1988 був запущений перший супутник — «Astra 1A». Зараз у позиції 19,2 ° в. д. експлуатується 4 супутника «Астра». Для організації цифрового телемовлення на Західну Європу SES почала освоювати другу орбітальну позицію — 28,2 ° в. д. В 1998 році в цю позицію був запущений супутник «Astra 2A».

Орбітальні позиції 

На сайті «Астри»

Див. також 
 Список телевізійних супутників

Посилання 
 Супутниковий флот компанії SES, в тому числі супутники серії «Астра»

Примітки 

Геостаціонарна орбіта
Супутники зв'язку
Астра (супутники зв'язку)